Rosskogel oder Roßkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Zwieselbacher Rosskogel, 3081 m, Stubaier Alpen
 Gleirscher Rosskogel, 2994 m, Stubaier Alpen
 Roßkogel (Stubaier Alpen), 2646 m, bei Gries im Sellrain
 Rosskogel (Rofan), 1940 m, bei Kramsach
 Rosskogel (Totes Gebirge, 1890 m), bei Tauplitz, Steiermark

 Rosskogel (Schneealpe), 1524 m, bei Frein an der Mürz im oberen Mürztal, Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Rosskogel (Veitschalpe, bei Göriach), 1522 m, an der südwestlichen Veitsch bei Göriach, Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Rosskogel (Veitschalpe, bei Mürzzuschlag), 1479 m, an der südöstlichen Veitsch bei Mürzzuschlag im Mürztal, Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Roßkogel (Mürzsteger Alpen, bei St. Marein), 1374 m, an der Zöberer Höhe bei Sankt Marein im Mürztal, Mürzsteger Alpen, Steiermark

Siehe auch:
 Rossdobel